Szwajcaria:
 Favarges – miejscowość w gminie Les Ponts-de-Martel, w kantonie Neuchâtel
 Favarges – dawna nazwa gminy Schmitten